Santa Cruz est un nom espagnol ou portugais qui signifie Sainte Croix.

Toponymes

Algérie 
 Chapelle de Santa Cruz, chapelle située dans la ville d'Oran.

Angola 
 Santa Cruz, municipalité d'Uíge.

Argentine 
 Province de Santa Cruz ;
 Río Santa Cruz, fleuve qui coule dans la province de Santa Cruz.

Bolivie 
 Santa Cruz de la Sierra, ville et chef-lieu de la province d'Andrés Ibáñez ;
 Département de Santa Cruz.

Brésil 
 Santa Cruz, municipalité de la Paraíba ;
 Santa Cruz, municipalité du Pernambouc ;
 Santa Cruz, municipalité du Rio Grande do Norte ;
 Santa Cruz Cabrália, municipalité de Bahia ;
 Santa Cruz da Vitória, municipalité de Bahia ;
 Santa Cruz de Goiás, municipalité de Goiás ;
 Santa Cruz de Minas, municipalité du Minas Gerais ;
 Santa Cruz de Salinas, municipalité du Minas Gerais ;
 Santa Cruz do Escalvado, municipalité du Minas Gerais ;
 Santa Cruz do Xingu, municipalité du Mato Grosso ;
 Santa Cruz do Arari, municipalité du Pará ;
 Santa Cruz de Monte Castelo, municipalité du Paraná ;
 Santa Cruz da Baixa Verde, municipalité du Pernambouc ;
 Santa Cruz do Capibaribe, municipalité du Pernambouc ;
 Santa Cruz do Piauí, municipalité du Piauí ;
 Santa Cruz dos Milagres, municipalité du Piauí ;
 Santa Cruz do Sul, municipalité du Rio Grande do Sul ;
 Santa Cruz da Conceição, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Cruz da Esperança, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Cruz das Palmeiras, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Cruz do Rio Pardo, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Cruz, station du métro de São Paulo ;
 Santa Cruz, quartier de Rio de Janeiro.

Cap-Vert 
 Santa Cruz, municipalité située dans la partie est de l'île de Santiago.

Chili 
 Santa Cruz, commune.

Costa Rica 
 Santa Cruz, canton dans la province de Guanacaste ;
 Santa Cruz, la capitale du canton du même nom.

Cuba 
 Santa Cruz del Norte, ville de la province de Mayabeque ;
 Santa Cruz del Sur, ville de la province de Camagüey.

Équateur 
 Santa Cruz, île des Galápagos.
 Santa Cruz, un canton d'Équateur situé dans la province de Galápagos.

Espagne

Andalousie 
 Santa Cruz, quartier de Séville ;
 Santa Cruz de Marchena, municipalité de la provincia de Almería ;
 Santa Cruz, quartier de Córdoba.

Asturies 
 Santa Cruz, paroisse de la commune de Mieres.

Aragon 
 Santa Cruz de la Serós, municipalité de la province de Huesca ;
 Santa Cruz de Grío, municipalité de la province de Zaragoza ;
 Santa Cruz de Moncayo, municipalité de la province de Zaragoza ;
 Santa Cruz de Nogueras, municipalité de la province de Teruel.

Îles Canaries 
 Santa Cruz de La Palma, commune de la province de Santa Cruz de Tenerife ;
 Santa Cruz de Tenerife, ville et la capitale de la province du même nom ;
 Province de Santa Cruz de Tenerife, province contenant les îles de Tenerife, La Gomera, El Hierro, et La Palma.

Cantabrie 
 Santa Cruz, ville de la municipalité de Molledo ;
 Santa Cruz de Bezana, ville ;
 Santa Cruz, localité de la municipalité de Guriezo ;
 Santa Cruz, localité de la municipalité de Rasines.

Castille et Leon 
 Santa Cruz de Pinares, municipalité de la province d'Ávila ;
 Santa Cruz del Valle, municipalité de la province d'Ávila ;
 Santa Cruz de la Salceda, municipalité de la rovince de Burgos ;
 Santa Cruz de Boedo, municipalité de la province de Palencia ;
 Santa Cruz de Yanguas, municipalité de la province de Soria ;
 Santa Cruz de los Cuérragos, localité de la municipalité Manzanal de Arriba ;
 Santa Cruz de Abranes, localité de la municipalité Pedralba de la Pradería.

Castille-La Manche 
 Santa Cruz de los Cáñamos, commune de la province de Ciudad Real ;
 Santa Cruz de Mudela, commune de la province de Ciudad Real ;
 Santa Cruz de Moya, municipalité de la province de Cuenca ;
 Santa Cruz del Retamar, municipalité de la province de Tolède ;
 Santa Cruz de la Zarza, municipalité de la Province de Tolède ;
 Santa Cruz, quartier de la ville d'Albacete.

Estrémadure 
 Santa Cruz de la Sierra, commune de la province de Cáceres ;
 Santa Cruz de Paniagua, municipalité de la province de Cáceres.

Galice 
 Santa Cruz de Rivadulla, municipalité de Vedra dans la province de La Corogne ;
 Santa Cruz, à Oleiros.

Madrid 
 Santa Cruz del Valle de los Caídos, monument dans la Sierra de Guadarrama, près de Madrid.

Murcie 
 Santa Cruz, quartier de la commune de Murcia.

Pays basque 
 Santa Cruz del Fierro, un village en Alava.
 Santa Cruz, un quartier de Zeberio, dans la province de Biscaye.
 Santa Cruz, un quartier d'Artzentales, dans la province de Biscaye.

Valence 
 Santa Cruz, quartier de la ville d'Alicante.

États-Unis 
 Santa Cruz, census-designated place située en Arizona ;
 le comté de Santa Cruz, comté de l'État d'Arizona.
 Santa Cruz, ville du comté de Santa Cruz, en Californie ;
 Île Santa Cruz, île située sur la côte de Californie.

Guatemala 
 Santa Cruz del Quiché, ville.

Honduras 
 Santa Cruz, situé dans le département de Lempira.

Inde 
 Faubourg de Santa Cruz à Bombay ;
 Aéroport international Chhatrapati-Shivaji à Bombay, originellement nommé Santa Cruz Airport jusqu'en 1981.

Mexique 
 Santa Cruz Atizapán, municipalité dans l'État de Mexico ;
 Santa Cruz, île du golfe de Californie.

Panama 
 , localité du district de Renacimiento dans la province de Chiriqui ;
 , localité du district de San Félix dans la province de Chiriqui.

Pérou 
 Santa Cruz, ville.
 Santa Cruz ( est un sommet de la cordillère Blanche.

Philippines 
 Santa Cruz, municipalité de la province de Zambales ;
 Santa Cruz, capitale de la province de Laguna ;
 Santa Cruz, municipalité de la province d'Ilocos Sur ;
 Santa Cruz, municipalité de la province de Marinduque ;
 Santa Cruz, municipalité de la province de Davao du Sud.

Portugal 
 Santa Cruz, ville de la municipalité de la Região Autónoma da Madeira ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho d'Almodôvar ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho d'Armamar ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho de Coimbra ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho de la Lagoa, Região Autónoma dos Açores ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho de Santa Cruz, Region Autónoma da Madeira ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho de Santiago do Cacém ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho de Vinhais ;
 Santa Cruz, paroisse de A dos Cunhados, concelho de Torres Vedras ;
 Santa Cruz, paroisse du concelho de la Praia da Vitória ;
 Fort de Santa-Cruz, fort de la ville de Horta sur l'île de Faial, archipel des Açores ;
 Santa Cruz - Trindade, paroisse du concelho de Chaves ;
 Santa Cruz da Graciosa, village de la municipalité des Açores ;
 Santa Cruz da Graciosa, paroisse du concelho de Santa Cruz da Graciosa ;
 Santa Cruz da Trapa, paroisse de la municipalité de São Pedro do Sul ;
 Santa Cruz das Flores, ville des Açores ;
 Santa Cruz das Flores, paroisse du concelho de Santa Cruz das Flores ;
 Santa Cruz do Bispo, paroisse du concelho de Matosinhos ;
 Santa Cruz do Douro, paroisse du concelho de Baião ;
 Santa Cruz do Lima, paroisse du concelho de Ponte de Lima.

Salomon 
 Îles Santa Cruz ;
 Nendo, également appelé Santa Cruz, île la plus importante des îles Santa Cruz.

Sao Tomé-et-Principe 
 Santa Cruz, un village du district de Mé-Zóchi.

Venezuela 
 Santa Cruz, localité de la paroisse civile de Solano dans la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;
 Santa Cruz, capitale de la paroisse civile de Santa Cruz, de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre ;
 Santa Cruz de Aragua, localité de l'État d'Aragua ; 
 Santa Cruz de Los Taques, chef-lieu de la municipalité de Los Taques dans l'État de Falcón ;
 Santa Cruz de Mora, chef-lieu de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Santa Cruz del Orinoco, capitale de la paroisse civile de Piar de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Cruz del Zulia, capitale de la paroisse civile de Santa Cruz del Zulia de la municipalité de Colón dans l'État de Zulia.

Subdivisions 
 Santa Cruz ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 Santa Cruz, une des onze divisions territoriales et statistiques dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 Santa Cruz, une des trois paroisses civiles de la municipalité de Turén dans l'État de Portuguesa ;
 Santa Cruz, une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre ;
 Santa Cruz, une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo ;
 
 Santa Cruz del Zulia, l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Colón dans l'État de Zulia.

Patronyme 

 Álvaro de Bazán (1526-1588), premier marquis de Santa Cruz (1526-1588), un amiral et un général espagnol ;
 Álvaro de Bazán y Benavides (1571-1646), second marquis de Santa Cruz, militaire espagnol, fils du précédent ;
 Andrés de Santa Cruz (1792-1865), militaire et homme politique sud-américain ;
 Manuel Santa-Cruz Loidi (1842-1926), curé et guérillero ayant combattu lors de la Troisième Guerre carliste ; 
 Nicomedes Santa Cruz (1925-1992), poète et musicien péruvien ;
 Rafael Santa Cruz (1960-2014), musicien péruvien ;
 Roque González de Santa Cruz (1576-1628), un prêtre jésuite hispano-paraguayen, missionnaire ;
 Roque Santa Cruz (né en 1981), footballeur paraguayen ;
 Victoria Santa Cruz (1922-2014), chorégraphe, compositrice et militante afro-péruvienne ;
 Yordan Santa Cruz (né en 1993), footballeur cubain.

Sports

Football 
 Associação Atlética Santa Cruz, club de football brésilien dans Salinópolis ;
 Futebol Clube Santa Cruz, club de football brésilien de Santa Cruz do Sol ;
 Santa Cruz Esporte Clube, club de football brésilien de Barra do Bugres ;
 Santa Cruz Futebol Clube, club de football basé à Recife dans l'État du Pernambouc ;
 Santa Cruz Futebol Clube, club de football brésilien de Rio de Janeiro ;
 Santa Cruz Futebol Clube, club de football basé à Maceió dans l'État d'Alagoas ;
 Santa Cruz Recreativo Esporte Clube, club de football brésilien de Santa Rita ;
 Sport Club Santa Cruz, club de football brésilien de Santa Cruz dans le Rio Grande do Norte.

Autres sports
 Santa Cruz Syndicate, équipe de professionnels de course en VTT.

Autre 
 Santa Cruz, groupe finlandais de glam metal ;
 Santa Cruz Bicycles, marque américaine de VTT ;
 Santa Cruz Skateboards, marque américaine de skateboard ;
 Santa Cruz Biotechnology, entreprise spécialisée dans les produits de laboratoires de recherches médicales ;
 Santa Cruz, groupe de musique français ;
 Santa Cruz, paquebot ;
 Santa Cruz, ancien nom du croiseur Thor ;
 Santa Cruz, ancien nom de la ville d'Agadir au Maroc.
 Santa Cruz, jeu de société créé par Marcel-André Casasola Merkle.
 ARA Santa Cruz, sous-marin argentin.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme